Bondgenotenoorlog (357-355 v.Chr.), oude Griekenland
 Bondgenotenoorlog (220-217 v.Chr.), oude Griekenland
 Bellum sociorum (91-88 v.Chr.), oude Rome